Berghausen (Bad Berleburg), een plaats in de gemeente Bad Berleburg in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen
Berghausen (Einrich), een plaats in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts
Berghausen (Gummersbach), een kleine plaats in de gemeente Gummersbach in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen
Berghausen (Steiermark), een gemeente in de Oostenrijkse deelstaat Stiermarken